Мериадок — имя. Известные носители:
 Мериадок Брендибак — один из персонажей «Властелина Колец» Дж. Р. Р. Толкина.
 Мериадок Ваннский — святой, епископ Ванна.
 Конан Мериадок — герцог Думнонии, герцог Арморики, сын правителя Эвиаса Герайнта ап Эйнуда.